Heniocha dyops — вид павлиноглазок, обитающий в Анголе, Кении, Намибии, ЮАР и Танзании.

Кормовыми растениями гусениц являются: Acacia mearnsi, Acacia burkei, Acacia hereroensis, Acacia karroo, Acacia mellifera и Acacia nigrescens.

Примечания 

Животные, описанные в 1872 году
Павлиноглазки
Насекомые Африки